Het ATP-toernooi van Acapulco 2012 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 2012) vond plaats van 27 februari tot en met 3 maart 2012. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Fairmont Acapulco Princess in de Mexicaanse stad Acapulco.

In een volledig Spaanse enkelspelfinale versloeg David Ferrer Fernando Verdasco met 6-1, 6-2. In de (eveneens volledig Spaanse) dubbelspelfinale won Verdasco wel het dubbelspel: samen met David Marrero versloeg hij Marcel Granollers en Marc López met 6-3, 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco